A Fundação Lowtons de Educação e Cultura (FUNLEC) é uma rede educacional sem fins lucrativos composta por seis unidades escolares, que englobam desde o ensino básico até o superior no estado do Mato Grosso do Sul.

Foi instituída pela Grande Loja Maçônica do Estado de Mato Grosso do Sul (GLMEMS) e pelas Lojas Jurisdicionadas, com o objetivo de levar uma contrapartida social da Maçonaria para toda a sociedade. Seu lema é "Trabalho, Pátria, Moral, Natureza, Deus, Nível de Ensino e Família.". Adquiriu personalidade jurídica no dia 29 de janeiro de 1982. 

É presidida pelo Dr. Luiz Roberto Pires, Juiz de Direito Aposentado.

Em fevereiro de 2018 passou a fazer parte de um grupo de trabalho com outras entidades do Mato Grosso do Sul, com o objetivo de criar o Memorial Esportivo Belmar Fidalgo.

Unidades educacionais
 Colégio Raul Sans de Matos
 Colégio Prof. Maria Lago Barcelos
 Colégio Oswaldo Tognini
 Hermesindo Alonso González
 Colégio Honorato Jacques
 IESF - Faculdade da Funlec

Ligações externas
Site oficial

Fundações do Brasil